Юра може да се отнася до:
 Юра – геологичен период
 Юра (департамент) - департамент във Франция
 Юра (кантон) - кантон в Швейцария
 Юра (планина) - планина във Франция, Швейцария, Германия
 Юра (Литва) - река в Литва
 Юра (Папуа Нова Гвинея) - река в Папуа - Нова Гвинея
 Юра (Калифорния) - пресъхнала река в САЩ, в която е имало злато
 Бернска Юра, историческа област в Швейцария